CELP steht für:
 Code-Excited Linear Prediction, ein Audiokompressionsverfahren
 Certificado de Língua Portuguesa, eine behördlich anerkannte portugiesische Sprachprüfung
 Center for Environmental Law and Policy in Seattle, Wa
 Catalina Environmental Leadership Program
 Canadian Environmental Literacy Project
 Crawfordsville Electric Light and Power, ein lokales US-Energieversorgungsunternehmen

CELP